Die Communauté de communes de la Champagne Picarde ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 22. Dezember 1995 gegründet und umfasst 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 bildete die ehemalige Gemeinde Gernicourt mit Cormicy eine Commune nouvelle unter diesem Namen, die jedoch der Communauté urbaine du Grand Reims beitrat.

Der Erlass vom 29. November 2018 legte mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die Eingliederung der früheren Gemeinden Guignicourt und Menneville in die Commune nouvelle Villeneuve-sur-Aisne fest, die zum Gemeindeverband aufgenommen wird.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Champagne Picarde
Gegründet 1995